Markab stammt vom Arabischen مركب, „etwas auf dem man reiten kann / Sattel, Schiff, Fahrzeug“, abgeleitet von ركب, „reiten“, bzw. von المركب الفرس, „Pferdesattel“.

Markab steht für

 den Stern Alpha Pegasi,
 den Stern Kappa Velorum,
 den optischen Doppelstern k Puppis, bestehend aus HR 2948 und HR 2949,
 den Stern Tau Pegasi,
 als alternative Schreibweise die Burg Margat in Syrien,
 die USS Markab, ein Hilfsschiff im Zweiten Weltkrieg, benannt nach dem Eigennamen des Sterns Alpha Pegasi
 den Mount Markab, einen Berg im Palmerland, Antarktika
 ehemaliges niederländisches Lotsenstationsschiff, siehe M-Klasse (1977)

Siehe auch:
 Markab aţ Ţāyar (مركب الطاير),
 Amtalat al Markab (امتلة المركب),
 Ḩalqat al Markab (حلقة المركب),
 Khashmat al Markab (خشمة المركب),
 Marzūkat al Markab (مرزوكة المركب),
 Rijlat al Markab (رجلة المركب),
eine Reihe von Dörfern im Irak, nahe der syrischen Grenze.